Songsri ist der Familienname folgender Personen:

 Apinat Songsri (* 1993), thailändischer Fußballspieler
 Cherd Songsri (1931–2006), thailändischer Regisseur